|-
| (4101) Руикоу (Ruikou) || 1988 CE || 8 февраля 1988 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (4102) Гергана (Gergana) ||  || 15 октября 1988 || Рожен || В. Иванова
|-
| (4103) Chahine || 1989 EB || 4 марта 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (4104) Алу (Alu) || 1989 ED || 5 марта 1989 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
| (4105) Tsia || 1989 EK || 5 марта 1989 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
| (4106) Нада (Nada) || 1989 EW || 6 марта 1989 || Minami-Oda || Т. Номура, К. Каваниси
|-
| (4107) Руфино (Rufino) || 1989 GT || 7 апреля 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (4108) Ракос (Rakos) || 3439 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. Ван Хаутен,  И. Ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (4109) Анохин (Anokhin) || 1969 OW || 17 июля 1969 || Крым || Б. А. Бурнашёва
|-
| (4110) Китс (Keats) || 1977 CZ || 13 февраля 1977 || Паломар || Эдвард Боуэлл
|-
| (4111) Lamy ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (4112) Грабал (Hrabal) || 1981 ST || 25 сентября 1981 || Клеть|| M. Mahrová
|-
| (4113) Раскана (Rascana) || 1982 BQ || 18 января 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4114) Ясножевская (Jasnorzewska) ||  || 19 августа 1982 || Клеть|| Зденка Ваврова
|-
| (4115) Питернортон (Peternorton) ||  || 29 августа 1982 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4116) Элачи (Elachi) || 1982 SU || 20 сентября 1982 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (4117) Вильке (Wilke) ||  || 24 сентября 1982 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (4118) Света (Sveta) ||  || 15 октября 1982 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (4119) Майлз (Miles) || 1983 BE || 16 января 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4120) Denoyelle ||  || 14 сентября 1985 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4121) Карлин (Carlin) || 1986 JH || 2 мая 1986 || Паломар || INAS
|-
| (4122) Феррари (Ferrari) || 1986 OA || 28 июля 1986 || Сан-Витторе || -
|-
| (4123) Тарсила (Tarsila) ||  || 27 августа 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4124) Хэрриот (Herriot) || 1986 SE || 29 сентября 1986 || Клеть|| Зденка Ваврова
|-
| (4125) Лью Аллен (Lew Allen) || 1987 MO || 28 июня 1987 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (4126) Масю (Mashu) || 1988 BU || 19 января 1988 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (4127) Кёгоку (Kyogoku) ||  || 25 января 1988 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (4128) UKSTU ||  || 28 января 1988 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (4129) Richelen || 1988 DM || 22 февраля 1988 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (4130) Ramanujan ||  || 17 февраля 1988 || Кавалур || R. Rajamohan
|-
| (4131) Стасик (Stasik) ||  || 23 февраля 1988 || Сайдинг-Спринг || A. J. Noymer
|-
| (4132) Барток (Bartók) || 1988 EH || 12 марта 1988 || Паломар || Джефф Алу
|-
| (4133) Эврика (Heureka) || 1942 DB || 17 февраля 1942 || Турку || Лийси Отерма
|-
| (4134) Шютц (Schütz) || 1961 CR || 15 февраля 1961 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (4135) Светланов (Svetlanov) || 1966 PG || 14 августа 1966 || Крым || Черных Л. И., Смирнова Т. М.
|-
| (4136) Артмане (Artmane) || 1968 FJ || 28 марта 1968 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (4137) Крабтри (Crabtree) || 1970 WC || 24 ноября 1970 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
| (4138) Калхас (Kalchas) || 1973 SM || 19 сентября 1973 || Паломар || К. Й. Ван Хаутен,  И. Ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (4139) Ульянин (Ulʹyanin) ||  || 2 ноября 1975 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (4140) Branham || 1976 VA || 11 ноября 1976 || Сан-Хуан || -
|-
| (4141) Нинтанлена (Nintanlena) ||  || 8 августа 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4142) Дерсу Узала (Dersu-Uzala) || 1981 KE || 28 мая 1981 || Клеть|| Зденка Ваврова
|-
| (4143) Хузиэк (Huziak) ||  || 29 августа 1981 || Сокорро || L. G. Taff
|-
| (4144) Владвасильев (Vladvasilʹev) ||  || 28 сентября 1981 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (4145) Максимова (Maximova) ||  || 29 сентября 1981 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (4146) Рудольфинум (Rudolfinum) ||  || 16 февраля 1982 || Клеть|| Л. Брожек
|-
| (4147) Леннон (Lennon) || 1983 AY || 12 января 1983 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
| (4148) Маккартни (McCartney) || 1983 NT || 11 июля 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4149) Гаррисон (Harrison) || 1984 EZ || 9 марта 1984 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
| (4150) Старр (Starr) ||  || 31 августа 1984 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
| (4151) Аланхейл (Alanhale) ||  || 24 апреля 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (4152) Вебер (Weber) || 1985 JF || 15 мая 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4153) Roburnham ||  || 14 мая 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4154) Рамси (Rumsey) || 1985 NE || 10 июля 1985 || Озеро Текапо || Алан Гилмор,  Памела Килмартин
|-
| (4155) Ватанабэ (Watanabe) ||  || 25 октября 1987 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (4156) Окаданабору (Okadanaboru) || 1988 BE || 16 января 1988 || Тиёда || Т. Кодзима
|-
| (4157) Идзу (Izu) ||  || 11 декабря 1988 || Гэкко || Ё. Осима
|-
| (4158) Сантини (Santini) || 1989 BE || 28 января 1989 || Сан-Витторе || -
|-
| (4159) Фримэн (Freeman) || 1989 GK || 5 апреля 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (4160) Сабрина-Джон (Sabrina-John) || 1989 LE || 3 июня 1989 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
| (4161) Амасис (Amasis) || 6627 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. Ван Хаутен,  И. Ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (4162) SAF || 1940 WA || 24 ноября 1940 || Ницца || Андре Патри
|-
| (4163) Сааремаа (Saaremaa) || 1941 HC || 19 апреля 1941 || Турку || Лийси Отерма
|-
| (4164) Шилов (Shilov) || 1969 UR || 16 октября 1969 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (4165) Дидковский (Didkovskij) ||  || 1 апреля 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4166) Понтрягин (Pontryagin) ||  || 26 сентября 1978 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (4167) Риман (Riemann) ||  || 2 октября 1978 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (4168) Миллан (Millan) || 1979 EE || 6 марта 1979 || Сан-Хуан || -
|-
| (4169) Цельсий (Celsius) ||  || 16 марта 1980 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
| (4170) Семмелвеис (Semmelweis) || 1980 PT || 6 августа 1980 || Клеть|| Зденка Ваврова
|-
| (4171) Carrasco ||  || 23 марта 1982 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4172) Рошфор (Rochefort) ||  || 20 марта 1982 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4173) Thicksten ||  || 27 мая 1982 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4174) Пикулия (Pikulia) ||  || 16 сентября 1982 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (4175) Биллбаум || 1985 GX || 15 апреля 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4176) Судек (Sudek) || 1987 DS || 24 февраля 1987 || Клеть|| А. Мркос
|-
| (4177) Кохман (Kohman) ||  || 21 сентября 1987 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4178) Мимеев (Mimeev) || 1988 EO1 || 13 марта 1988 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (4179) Таутатис (Toutatis) || 1989 AC || 4 января 1989 || CERGA || К. Поллас
|-
| (4180) Анаксагор (Anaxagoras) || 6092 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. Ван Хаутен,  И. Ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (4181) Киви (Kivi) ||  || 24 февраля 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
| (4182) Маунт Локк (Mount Locke) || 1951 JQ || 2 мая 1951 || Макдональд || -
|-
| (4183) Куно (Cuno) || 1959 LM || 5 июня 1959 || Блумфонтейн || К. Хофмейстер
|-
| (4184) Бердяев (Berdyayev) ||  || 8 октября 1969 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (4185) Физтех (Phystech) || 1975 ED || 4 марта 1975 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (4186) Тамасима (Tamashima) ||  || 18 февраля 1977 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
| (4187) Шульназария (Shulnazaria) ||  || 11 апреля 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4188) Китеж (Kitezh) ||  || 25 апреля 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4189) Саяны (Sayany) ||  || 22 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4190) Квасница (Kvasnica) || 1980 JH || 11 мая 1980 || Клеть || Л. Брожек
|-
| (4191) Assesse || 1980 KH || 22 мая 1980 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4192) Breysacher || 1981 DH || 28 февраля 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, Дж. де Санктис
|-
| (4193) Salanave ||  || 26 сентября 1981 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф, Н. Томас
|-
| (4194) Sweitzer || 1982 RE || 15 сентября 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4195) Эсамбаев (Esambaev) ||  || 19 сентября 1982 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (4196) Шуя (Shuya) ||  || 16 сентября 1982 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (4197) Морфей (Morpheus) || 1982 TA || 11 октября 1982 || Паломар || Элеанор Хелин, Юджин Шумейкер
|-
| (4198) Пантера (Panthera) ||  || 11 февраля 1983 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
| (4199) Андреев (Andreev) ||  || 1 сентября 1983 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4200) Сидзукагодзен (Shizukagozen) || 1983 WA || 28 ноября 1983 || Karasuyama || Ё. Банно, Т. Урата
|}